Gromov (masculin ; ) ou Gromova (féminin ; ), également Gromoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Gromov (né en 1960), homme politique russe ;
 Andreï Gromov (1883 - 1922), acteur russe du cinéma muet ;
 Dmitri Gromov (1991-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Dmitri Gromov, écrivain faisant partie du duo Henry Lion Oldie ;
 Grégoire Gromoff (1902-1982), acteur français d'origine russe ;
 Ouliana Gromova (1924-1943), héroïne de l'Union soviétique ;
 Iekaterina Gromova (1986-), joueuse de volley-ball russe ;
 Lioudmila Gromova (1942-), gymnaste artistique soviétique ;
  ;
 Mikhaïl Gromov (1943-), mathématicien franco-russe ;
  (1899 - 1985), aviateur russe.
Ce nom est aussi porté par :
 , astéroïde.

Patronyme russe